PA je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Panamo.
 Per annum

Glej tudi 

Kratice